Boller har flere betydninger:

 Boller – en tidligere sædegård i Uth Sogn, Bjerre Herred, Horsens Kommune
 Boller (Romlund Sogn) – en tidligere hovedgård i Romlund Sogn i det tidligere Nørlyng Herred, Viborg Amt, nu Viborg Kommune
 Boller (Tårs Sogn) – en hovedgård i Tårs Sogn, Hjørring Kommune

Se også
 Bolle
 Bollerup borg i Skåne